Leopardi kan syfta på:

 Alessandro Leopardi (död 1522/1523), italiensk konstnär
 Giacomo Leopardi (1798–1837), italiensk författare
 Leopardi, bok från 1913 av den franske författaren Paul Hazard

Italienska efternamn